

Astronomia 
 T1 – sottoclasse della classificazione stellare

Informatica 
 T1 (informatica)  – velocità di trasferimento di una linea dati con standard americano (1.5Mbit/s)
 Olivetti T1 – Modello capostipite di una diffusa telescrivente

Matematica 
 Spazio T1  – spazio topologico

Medicina 
 T1 – altro nome della glicoproteina CD5
 T1 – prima vertebra toracica
 T1 – primo nervo spinale toracico

Altro 
 Traforo T1 – tunnel del Monte Bianco
 Tempo T1 – Tempo di rilassamento longitudinale in Risonanza magnetica
 T-1  – trattore d'artiglieria impiegato dalle forze armate romene nella seconda guerra mondiale